Prebisch puede hacer referencia a:

Alberto Prebisch, arquitecto argentino.
Raúl Prebisch, contador y economista argentino que se desempeñó como funcionario público.
Teresa Piossek Prebisch, historiadora argentina.